Lac au Chien et Lac du Chien peuvent se référer à:

Toponymes

Lac de la Cabane à Chien, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 31' 20" Nord; 72° 39' 34" Ouest.
Lac Chien, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 40' 56" Nord; 68° 46' 45" Ouest.
Lac Chien, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 35' 21" Nord; 69° 12' 44" Ouest.
Lac au Chien, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 04' 07" Nord; 72° 31' 42" Ouest.
Lac au Chien, lac dans Saint-Raymond (ville), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 56' 29" Nord; 71° 43' 14" Ouest.
Lac au Chien, lac dans Notre-Dame-de-Pontmain (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 15' 59" Nord; 75° 42' 12" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Rivière-de-la-Savane (territoire non organisé), Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 12' 06" Nord; 73° 51' 55" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 06' 17" Nord; 73° 03' 42" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Senneterre (ville), La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 03' 08" Nord; 75° 46' 50" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 58' 15" Nord; 76° 04' 48" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Réservoir-Dozois (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 24' 14" Nord; 77° 38' 14" Ouest.
Lac du Chien, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 51' 16" Nord; 72° 29' 20" Ouest.
Lac du Chien, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 33' 22" Nord; 74° 14' 03" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 24' 02" Nord; 73° 26' 51" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Petit-Saguenay (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 07' 46" Nord; 69° 55' 39" Ouest.
Lac du Chien, lac dans L'Anse-Saint-Jean (municipalité), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 00' 22" Nord; 70° 31' 13" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 41' 07" Nord; 70° 38' 18" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 30' 37" Nord; 69° 38' 50" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Rivière-Mouchalagane (territoire non organisé), MRC Caniapiscau, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 34' 48" Nord; 68° 01' 57" Ouest.
Lac du Chien, lac dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 13' 09" Nord; 71° 10' 24" Ouest.
Lac du Chien, étang dans Longue-Rive (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 32' 24" Nord; 69° 29' 00" Ouest.
Lac du Chien Couché, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 31' 30" Nord; 71° 28' 05" Ouest.
Lac du Chien Danseur, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 20' 07" Nord; 68° 44' 26" Ouest.
Lac du Chien Enragé, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 05' 43" Nord; 78° 37' 19" Ouest.
Lac du Chien-Loup, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 39' 21" Nord; 69° 45' 43" Ouest.
Lac du Chien Pendu, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 48' 45" Nord; 72° 18' 45" Ouest.
Lac du Chien Perdu, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 39' 00" Nord; 78° 31' 46" Ouest.
Lac au Chien Rouge, lac dans Rivière-Koksoak (territoire non organisé), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 59° 17' 21" Nord; 69° 57' 49" Ouest.
Lac en Dent de Chien, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 57' 38" Nord; 69° 08' 55" Ouest.
Lac Face au Chien, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 07' 54" Nord; 69° 26' 24" Ouest.
Lac du Grand Chien, lac dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 40' 26" Nord; 71° 22' 17" Ouest.
Lac Gueule du Chien, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 49' 09" Nord; 70° 24' 47" Ouest.
Passe du lac au Chien, lac dans Saint-Raymond (ville), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 55' 54" Nord; 71° 43' 41" Ouest.
Lac du Petit Chien, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 27' 42" Nord; 73° 45' 39" Ouest.
Lac du Phallus de Chien, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 38' 18"  69° 54' 33" Ouest.
Lac en Rond de Chien, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 24' 02" Nord; 70° 05' 30" Ouest.
Lac Tête de Chien, lac dans Lac-Walker (territoire non organisé), Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 33' 03" Nord; 67° 01' 01" Ouest.
Lac Ti-Chien, lac dans Baie-Trinité (municipalité de village), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 34' 55" Nord; 67° 27' 51" Ouest.
Lac Viande à Chien, lac dans Lac-Douaire (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 09' 13" Nord; 75° 38' 00" Ouest.